Подсиниватель в зависимости от контекста может означать следующие объекты:
 Средство для подсинивания белья при стирке
 Раствор пиоктаннина, лекарственное средство для лечения небольших травм и кожных заболеваний
 Раствор органического красителя — метиленовой сини